Lucheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die Stadt Lucheng (潞城市) im Verwaltungsgebiet von Changzhi in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Lucheng (Changzhi)
 den Stadtbezirk Lucheng (鹿城区) der Stadt Wenzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Lucheng (Wenzhou)
 die Großgemeinde Lucheng (鹿城镇) der Stadt Chuxiong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Lucheng (Chuxiong)
 die Großgemeinde Lucheng (鹿城镇) im Kreis Funan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Lucheng (Funan)
 die Großgemeinde Lucheng (炉城镇) der Stadt Kangding in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Lucheng (Kangding)
 die Großgemeinde Lucheng (鲁城镇) im Kreis Lanling in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Lucheng (Lanling)
 die Großgemeinde Lucheng (潞城镇) im Kreis Lingchuan in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Lucheng (Lingchuan)
 die Großgemeinde Lucheng (庐城镇) im Kreis Lujiang in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Lucheng (Lujiang)
 die Großgemeinde Lucheng (潞城镇) im Stadtbezirk Tongzhou der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Lucheng (Tongzhou)
 die Großgemeinde Lucheng (陆城镇) im Stadtbezirk Yunxi in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Lucheng (Yunxi)
 die Nationalitätengemeinde Lucheng der Yao (潞城瑶族乡) im Kreis Tianlin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Lucheng (Tianlin)
 das Straßenviertel Lucheng (鲁城街道) der Stadt Qufu in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Lucheng (Qufu)
 das Straßenviertel Lucheng (潞城街道) im Stadtbezirk Wujin in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Lucheng (Wujin)
 das Straßenviertel Lucheng (陆城街道) der Stadt Yidu in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Lucheng (Yidu)